Doudeauville kan syfta på:
 Doudeauville, Pas-de-Calais
 Doudeauville, Seine-Maritime